Pär-Olof Ohlsson (Varberg, 1954) é um ex-futebolista sueco que atuava como atacante.

Futebolistas da Suécia